Александр Курков:
 Курков, Александр Валерьевич — артист балета (Мариинский театр), заслуженный артист России (1995).
 Курков, Александр Васильевич (1893—1953) — советский актёр.